Juan III Paleólogo (1362 – 25 de agosto de 1381) fue marqués de Montferrato desde 1378 hasta su muerte. Era el segundo hijo de Juan II de Montferrato e Isabel de Mallorca. Tras la muerte de su hermano Otón III, heredó el marquesado. El 3 de enero de 1379 fue ratificado en el trono por su tío Otón IV de Brunswick-Grubenhagen, quien ejerció la regencia hasta su mayoría de edad.

Deseoso de vengar la muerte de su hermano y de recuperar el territorio perdido, Juan declaró la guerra a los Visconti de Milán. Pero una vez comenzada la lucha, se vio obligado a firmar la paz por las presiones del Antipapa Clemente VII de Aviñón, que deseaba que Otón de Brunswick estuviese en su corte y no luchando por Italia. Otón firmó el tratado de paz y aseguró las fronteras del marquesado para su ausencia. Con el fin de garantizar la supervivencia del marquesado, Otón consiguió la protección de Francia.

Más tarde, Juan siguió a Otón a la corte del reino de Nápoles, pero durante su ausencia los problemas crecieron. Cuando Carlos III fue declarado rey de Nápoles, y la reina Juana I se vio obligada a huir, Juan y Otón se encontraron inmersos en la guerra de sucesión y no pudieron regresar a Montferrato. El 25 de agosto de 1381 se vieron envueltos en una batalla en la que Otón fue capturado y Juan asesinado.

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Fuentes 
Caravale, Mario (ed). Dizionario Biografico degli Italiani LV Ginammi – Giovanni da Crema. Roma, 2000.

Marqueses de Montferrato del siglo XIV (Paleólogos)